«Случайная вакансия» () — британский драматический мини-сериал, основанный на одноимённой книге Дж. К. Роулинг. Сценарий написан Сарой Фелпс, режиссёром выступил Джонни Кэмпбелл. Сериал является совместным производством британского канала BBC и американского HBO.

Сюжет 
В Пэгфорде, английском городке с мощёной рыночной площадью и древним монастырём, казалось бы, царит идиллия. Однако на самом деле город уже долгое время находится в состоянии войны: богатые конфликтуют с бедными, подростки — с родителями, жёны — с мужьями, учителя — с учениками.

В ролях 
 Рори Киннер в роли Барри Фэйрбразера
 Майкл Гэмбон в роли Ховарда Моллисона
 Джулия Маккензи в роли Ширли Моллисон
 Руфус Джонс в роли Майлза Моллисона
 Кили Хоус в роли Саманты Моллисон
 Эбигейл Лаури в роли Кристал Уидон
 Кили Форсайт в роли Терри Уидон
 Саймон МакБёрни в роли Колина «Кабби» Уолла
 Моника Долан в роли Тэсс Уолл
 Ричард Гловер в роли Саймона Прайса
 Мари Критчли в роли Рут Прайс
 Мишель Остин в роли Кэй Боуден

Производство 
О запуске телесериала было объявлено 3 декабря 2012 года. После двух лет без новостей, в апреле 2014 года начался кастинг на роли Эндрю, Стюарта (Пупса), Кристал и Пола. Съёмки началась 7 июля 2014 года в Юго-Западной Англии.

Примечания

Ссылки 
 

Телевизионные мини-сериалы США
Программы телеканала Би-би-си
Телесериалы на английском языке
Телевизионные мини-сериалы 2015 года